Servas (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Servas (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy